Križevska vas (Dol pri Ljubljani), een plaats in de Sloveense gemeente Dol pri Ljubljani
 Križevska vas (Metlika), een plaats in de Sloveense gemeente Metlika